

Codici 
 HGR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Washington County Regional, Hagerstown (Maryland), Stati Uniti

Mineralogia 
 Hgr – abbreviazione del gruppo dell'idrogrossularia

Note